The Apache – film del 1912 diretto da Hay Plumb
 The Apache – film del 1925 diretto da Adelqui Migliar
 The Apache – film del 1928 diretto da Phil Rosen